Уи́лкинс, Ви́лкинс, Ви́лкинз () — английская фамилия.

 Уилкинс — аэродром в Австралийских антарктических территориях.
 Уилкинс — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

Фамилия

Б 
 Уилкинс, Бобби-Гэй (род. 1988) — ямайская легкоатлетка, олимпийка.

Д 
 Уилкинс, Джеральд (род. 1963) — американский баскетболист.
 Уилкинс, Джон (1614—1672) — британский священник и полимат.
 Уилкинс, Доминик (род. 1960) — американский баскетболист.

Л 
 Уилкинс, Луис (1882—1950) — американский легкоатлет.

М 
 Уилкинс, Мак (род. 1950) — американский спортсмен-легкоатлет, специализировался на метании диска. Экс-рекордсмен мира.
 Уилкинс, Морис (1916—2004) — британский биофизик, лауреат Нобелевской премии.

Р 
 Уилкинс, Рэй (1956—2018) — английский футболист и тренер.

Т 
 Уилкинс, Тоби (род. 1972) — британский кинорежиссёр.

У 
 Уилкинс, Уильям (1778—1839) — английский архитектор и археолог.
 Уилкинс, Уильям (1779—1865) — американский политический деятель.

Х 
 Уилкинс, Хью Перси (1896—1960) — валлийский астроном.
 Уилкинс, Хьюберт (1888—1958) — австралийский полярный лётчик и фотограф.

Ч 
 Уилкинс, Чарльз (1749—1836) — британский типограф, переводчик и востоковед.

Э 
 Уилкинс, Эрве (1843—1913) — американский органист и композитор.